La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA è un assicuratore privato in Svizzera (nome abbreviato Mobiliare, nome della marca: Die Mobiliar, La Mobilière, La Mobiliare). È al 100% di proprietà della Mobiliare Svizzera Holding SA, la quale a sua volta è al 100% di proprietà della Mobiliare Svizzera Società cooperativa.

Organizzazione del Gruppo Mobiliare 
Fanno parte della Mobiliare Svizzera Holding SA: Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA, Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, Mobiliare Svizzera Asset Management SA, Mobiliare Svizzera Services SA, e SC, SwissCaution SA: come società affiliate: Mobiliare Svizzera Risk Engineering SA, Mobi24 SA, XpertCenter SA, piattaforma per artigiani Buildigo SA, Lightbird Ventures SA, bexio SA, Flatfox SA, Trianon SA, e l’assicurazione add-on Companjon con sede a Dublino.

La Mobiliare Svizzera Holding SA detiene anche una quota del 29,5% di Swiss Marketplace Group.

Dal 2021 lavora in un partenariato strategico con Raiffeisen Svizzera e gestisce assieme a Raiffeisen la piattaforma digitale per la proprietà immobiliare Liiva.

Le sedi si trovano a Berna, Nyon e Zurigo. 

Il 31 dicembre 2021 il Gruppo Mobiliare (comprese le agenzie generali) contava 6293 dipendenti.

Cooperativa e impegno 
Dal 1939 la Mobiliare fa partecipare al proprio successo clienti privati o clienti commerciali con pagamenti volontari dal Fondo delle eccedenze. Nel 2022/2023 sono stati versati ai clienti 180 milioni di franchi sotto forma di riduzioni sui premi per l’assicurazione veicoli a motore, l'assicurazione viaggi e l’assicurazione impresa.

La storia
La Mobiliare è la più antica assicurazione privata della Svizzera. Nel 1825 a Morat fu fondata un’assicurazione svizzera contro gli incendi: la «Schweizerische Mobiliar-Assekuranzkasse».I suoi regolamenti stabilivano che i premi potevano essere pagati anche in natura.

Nel febbraio 1826 la società fu rifondata a Berna come cooperativa col nome «Schweizerische Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung des Mobiliars gegen Brandschaden». I pagamenti in natura non erano più previsti dagli statuti. Karl Anton von Lerber von Arnex (1784–1837), uomo di impegno politico, sociale ed economico fu cofondatore e, fino alla sua morte nel 1837, primo presidente della società. L’intestazione della prima polizza fu creata dal pittore francese Pierre-Nicolas Legrand.

L’incendio di Glarona nel 1861 portò la compagnia sull'orlo della rovina. Dopo aver indennizzato danni per un milione di franchi fu costretta a prendere un prestito di 300 000 franchi dal cantone di Berna. Solo in seguito all’incendio della città furono fondate altre assicurazioni private svizzere per la copertura dei beni mobili in caso di incendio.

Fino al 1915 rimase una pura assicurazione incendi. Nel 1916 ampliò per la prima volta la sua offerta introducendo l’assicurazione contro il furto con scasso.

Nel 1926, in occasione del suo 100º anniversario istituì un fondo per danni della natura non assicurabili, il primo passo verso l’assicurazione danni della natura e lo «Schweizerischer Elementarschadenpool» fondato nel 1936. Questo pool garantisce che i danni della natura possano essere assicurati con un premio unitario, sostenibile per tutti gli stipulanti.

Nel 1976, in occasione del proprio 150º anniversario, creò la «Fondazione del Giubileo», che si occupa di promuovere la scienza, l’arte e altri progetti culturali.

Nel 1991 furono riunite nel Gruppo Mobiliare la Providentia Lebensversicherungsgesellschaft (dal 2005 Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA) e la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA.

Nell’agosto 2005 forti precipitazioni causarono importanti inondazioni, più che altro nella Svizzera centrale, nell’Oberland bernese e nella città di Berna. L’onere sinistri lordo della Mobiliare fu di circa 485 milioni di franchi, il più grande sinistro dell’assicurazione privata svizzera nella storia della Mobiliare. Di conseguenza la Mobiliare ha iniziato a sostenere misure e progetti concreti dei comuni per la prevenzione dei pericoli della natura.

Sviluppo degli affari 
Nell’anno d’esercizio 2020 la Mobiliare ha incassato premi per un ammontare di 4095 milioni di franchi svizzeri. Nel settore "non vita" si è registrata una crescita di premi pari al 3,3%, mentre la crescita media del mercato svizzero è stata dell’1,8%. Nel ramo Vita con premi individuali ricorrenti ha registrato una crescita dei premi del 6,6%, anch’essa superiore a quella media nel mercato svizzero.

Con una quota di mercato del 29,7 per cento la Mobiliare è leader nel mercato dell’assicurazione cose in Svizzera.

Marca e pubblicità 
Dal 1998 la pubblicità della Mobiliare si arricchisce degli schizzi di sinistro, in seguito anche animati, e degli spot «Cara Mobiliare». La campagna è stata più volte premiata a livello nazionale e internazionale. Gli schizzi di sinistro sono stati ideati dall’agenzia Aebi, Strebel, che in seguito è passata alla Publicis. Dal 2004 in poi la campagna è stata ulteriormente sviluppata da Wirz Werbung. Dal 2019 è condotta dall’agenzia Jung von Matt.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Compagnie di assicurazioni svizzere
Aziende di Berna